Toponímia:
 Vall de Salazar, vall pirinenca de Navarra
 Esparza de Salazar, municipi de Navarra, a la comarca de Roncal-Salazar, dins la merindad de Sangüesa
 Roncal-Salazar, comarca de Navarra creada el 2000 amb els municipis de la vall de Salazar i la vall de Roncal
 Teatro Popular Melico Salazar, equipament teatral a San José (Costa Rica)
 Biografies:
 Diego de Salazar, escriptor castellà conegut per traduir al castellà autors italians
 Eliseo Salazar pilot de curses automobilístiques xilè que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Antonio Salazar Chapela (Màlaga, 1898 - Barcelona, 1980), metge espanyol
 Esteban Salazar Chapela (Màlaga, 1900 - Londres, 1965), escriptor espanyol
 Gabriel Salazar (Xile, 1936), historiador xilè
 Rafael Salazar Alonso (Madrid, 1895 - 1936), polític radical espanyol, ministre de Governació (1934)
 António de Oliveira Salazar (Vimieiro, Portugal, 1889 - Lisboa, 1970), professor universitari, estadista i dictador portuguès
 Aurora Bertrana i Salazar (Girona, 1892 – Berga, 1974), escriptora coneguda pels seus relats exòtics
 Benet Ignasi de Salazar, bisbe de Barcelona (1683 -1692) i president de la Generalitat de Catalunya (1689 - 1692)
 José Moreno Salazar (Bujalance, 1923 - Alcázar de San Juan, 2007), guerriller maquis i lluitador antifranquista espanyol
 Juan de Aranda Salazar (Castillo de Locubín, 1605 - Jaén? 1654), arquitecte espanyol
 Marino Klinger Salazar (Buenaventura, 1936 - Santiago de Cali, 1975), futbolista colombià
 Francisco de Paula Salazar Culí (Figueres, 1908 - 1984), advocat i alcalde del Masnou